Légsúlyú amatőr ökölvívók listája

Jurij Arbacsakov
McWilliams Arroyo
Tim Austin
Georgij Balaksin
Csóka Nándor
Énekes István
Waldemar Font 
Yuriorkis Gamboa
Kocsis Antal
Kovács István 
Zoltan Lunka
Szamir Mammadov
Manuel Mantilla
Albert Pakejev
Daniel Petrov
Vincenzo Picardi 
Wijan Ponlid
Rustamhodza Rahimov
Maikro Romero
Vlagyimir Szidorenko
Andreas Tews
Jérôme Thomas 
Török Gyula
Váradi János
Szergej Vodopjanov 
Raushee Warren
Bolat Zsumadilov

Ökölvívólisták